Een verkeersweg:
A79 (Frankrijk)
A79 (Groot-Brittannië)
Rijksweg 79 (Nederland) 
A-79 (Spanje)